Solomon Grundy est une comptine populaire anglaise du  qui a donné naissance à une légende urbaine 

Ce titre peut également faire référence à :
 Solomon Grundy est un personnage de fiction, un super-zombie dans l'Univers DC.
 The Days of Solomon Gursky, roman de science-fiction de Ian McDonald ;
 un poème homonyme de Henry Gibson ;
 Solomon Grundy, groupe de rock psychédélique américain ;
 Solomon Grundy, une chanson écrite par le jazzman britannique Eric Allendale et interprétée par The Foundations, Danny Diaz & The Checkmates et Pickettywitch.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre